Rzav est un toponyme qui peut désigner :
 Rzav, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
 le Rzav, une rivière de l'ouest de la Serbie ;
 le Rzav, une rivière du sud-ouest de la Serbie.